Fassmann bzw. Faßmann ist der Familienname folgender Personen: 

Adam von Faßmann (1785–1840), deutscher Apotheker und Politiker
Alix Faßmann (* 1983), deutsche Journalistin und Autorin
 Auguste von Faßmann (1811–1872), deutsche Sängerin (Sopran)
 David Faßmann (1683–1744), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Franz Faßmann (1697–nach 1760), böhmischer Orgelbauer
 Heinz Faßmann (* 1955), österreichischer Politiker, Geograph und Hochschullehrer
 Hendrik Fassmann (* 1949), deutscher Sozialwissenschaftler
 Jörg Faßmann (* 1966), deutscher Geiger und Hochschullehrer
 Kurt Fassmann (1927–1979), deutscher Journalist und Herausgeber